Radboud (koning), koning van de Friezen
 Redbad (film), Nederlandse film uit 2018